Tunca steht für:

 Tundscha, Fluss in Bulgarien und der Türkei
 den Familiennamen folgender Personen:

 Birand Tunca (* 1990), türkischer Schauspieler und Model.